

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 15, w tym 11 podstawowych
 Czarna – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla
 Czarna – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór
 Czarna – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Czarna – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie
 Czarna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów
 Czarna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Zakroczym
 Czarna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin
 Czarna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Czarna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Czarna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Czarna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Czarna – część wsi Błędowa Tyczyńska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Czarna – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Czarna – część wsi Lublica w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, gminie Kołaczyce
 Czarna – część wsi Wólka Pokłonna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków

Cieki wodne w Polsce 

 Cieki z nazwą "Czarna"
 Czarna Nida – dopływ Nidy
 Czarna Rzeka
 Czarna Struga
 Czarna Woda
 Rzeka Czarna

Inne 
 Czarna – gmina wiejska w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim
 Czarna – gmina wiejska w woj. podkarpackim, w pow. dębickim
 Czarna – gmina wiejska w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim
 Czarna – szczyt na granicy polsko-czeskiej, w Górach Suchych
 Czarna – dawna nazwa wsi Milewskie
Czarna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.

Zobacz też 
 Czarna Białostocka, Czarna Buchta, Czarna Cerkiewna, Czarna Dąbrowa, Czarna Dąbrówka, Czarna Dolna, Czarna Glina, Czarna Góra, Czarna Górna, Czarna Sędziszowska, Czarna Wielka, Czarna Wieś, Czarna Wieś Kościelna, Czarna Woda, Czarna Średnia, Czarna Łąka, Czarne, Jaskinia Czarna